Бори́с Ко́тов:
 Котов, Борис Александрович (1909—1943) — советский поэт, Герой Советского Союза.
 Котов, Борис Степанович (1922—1984) — советский кинооператор.